Sebastian Schmidt (1617–1696) – niemiecki teolog luterański
 Sebastian Schmidt (ur. 1978) – niemiecki saneczkarz
 Sebastian Schmidt (ur. 1985) – niemiecki wioślarz